Saint-Ouen kan verwijzen naar:
Saint Ouen (Jersey), een gemeente op Jersey
Saint-Ouen (metrostation) van de metro van Parijs
Ouen (heilige), een rooms-katholieke heilige
Abdijkerk van Saint-Ouen in Rouen

 Saint-Ouen (Loir-et-Cher)
 Saint-Ouen (Somme)
ook:
Saint-Ouen-d'Attez, Eure 
Saint-Ouen-d'Aunis, Charente-Maritime
Saint-Ouen-de-la-Cour, Orne 
Saint-Ouen-de-Mimbré, Sarthe
Saint-Ouen-de-Pontcheuil, Eure 
Saint-Ouen-des-Alleux, Ille-et-Vilaine
Saint-Ouen-des-Besaces, Calvados 
Saint-Ouen-des-Champs, Eure 
Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Orne 
Saint-Ouën-des-Toits, Mayenne 
Saint-Ouën-des-Vallons, Mayenne 
Saint-Ouen-de-Thouberville, Eure 
Saint-Ouen-Domprot, Marne 
Saint-Ouen-du-Breuil, Seine-Maritime
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Calvados 
Saint-Ouen-du-Tilleul, Eure 
Saint-Ouen-en-Belin, Sarthe
Saint-Ouen-en-Brie, Seine-et-Marne
Saint-Ouen-en-Champagne, Sarthe
Saint-Ouen-la-Rouërie, Ille-et-Vilaine
Saint-Ouen-la-Thène. Charente-Maritime 
Saint-Ouen-l'Aumône,  Val-d'Oise
Saint-Ouen-le-Brisoult, Orne 
Saint-Ouen-le-Houx,  Calvados 
Saint-Ouen-le-Mauger, Seine-Maritime
Saint-Ouen-le-Pin, Calvados 
Saint-Ouen-lès-Parey, Vosges
Saint-Ouen-les-Vignes, Indre-et-Loire
Saint-Ouen-Marchefroy, Eure-et-Loir
Saint-Ouen-sous-Bailly, Seine-Maritime
Saint-Ouen-sur-Gartempe, Haute-Vienne
Saint-Ouen-sur-Iton, Orne 
Saint-Ouen-sur-Loire, Nièvre 
Saint-Ouen-sur-Maire, Orne 
Saint-Ouen-sur-Morin, Seine-et-Marne
Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis
Lacroix-Saint-Ouen, Oise